Bolschoi Lug (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bolschoi Lug (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Bolschoi Lug (Burjatien), Dorf in der Republik Burjatien
 Bolschoi Lug (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Bolschoi Lug (Transbaikalien), Dorf in der Region Transbaikalien